Stauner ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Stauner (* 1948), deutsche Politikerin (CSU)
 Gerda Stauner (* 1973), deutsche Schriftstellerin